4 miejscowości:
 Michnicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim, w sielsowiecie Łyłojcie
 Michnicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim, w sielsowiecie Zalesie
 Michnicze – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Rabuń
 Michnicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki

Miejscowość historyczna:
 Michnicze – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie krasnopolskim